Saint-Philibert kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Philibert, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Philibert, Morbihan, departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Kanada 

 Saint-Philibert (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar